«Ры́сь идёт по сле́ду» — художественный фильм режиссёра Агаси Бабаяна, снятый в 1994 году. Фильм снят в стереоформате. Заключительный фильм тетралогии о ручной рыси по кличке Кунак. Последняя режиссёрская работа Бабаяна.

Предыдущие фильмы: «Тропой бескорыстной любви», «Рысь выходит на тропу» и «Рысь возвращается». Главная тема этих фильмов — любовь к животным и природе.

Сюжет 
Покой тихого лесного кордона, где живёт семья егеря Лосева со своим другом, домашней рысью по прозвищу Кунак, нарушает пожар, случившийся ночью в соседнем зверосовхозе. По версии директора зверосовхоза Мостового, ценных и уникальных животных — баргузинских соболей, пришлось выпустить на волю для их спасения. Поиски Лосевым следов убежавших зверей приводят его к раскрытию тайны подпольной соболиной фермы. Преступники, собиравшиеся переправить украденных соболей за границу, поняв, что их планы раскрыты, похищают дочь егеря и обманом захватывают самого Лосева. Но верный Кунак разрушает все планы преступников. С его помощью удаётся разоблачить и задержать главаря преступного сообщества — директора зверосовхоза.

В ролях

Ссылки 
 Рысь выходит на тропу

Фильмы России 1994 года
Семейные фильмы России
Детские фильмы России
Фильмы о животных
Экранизации произведений Виталия Бианки
Фильмы студии «Центрнаучфильм»
Фильмы, выпущенные сразу  на видеоносителях